Карл Мейнандер:
 Мейнандер, Карл Конрад (1872—1933) — финский историк искусств; отец Карла Фредрика Мейнандера, дед Хенрика Мейнандера.
 Мейнандер, Карл Фредрик (1916—2004) — финский археолог; отец Хенрика Мейнандера.